Les épreuves de tennis aux Jeux olympiques de 1912 de Stockholm se divisent en deux tournois disputés successivement :
 un tournoi sur courts couverts se déroulant du 5 au  au sein du Royal Lawn Tennis Club sur des courts en parquet.
 un tournoi en extérieur se déroulant du  au  au sein du Kamba Lawn Tennis Club sur des courts en terre battue, en même temps que Wimbledon ce qui dévalue fortement le tableau.

Tableau des médailles par pays

Tournoi sur courts couverts

Podiums

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Double mixte

Tournoi en extérieur

Podiums

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Jeux olympiques

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
 Site officiel du Comité international olympique

Épreuve aux Jeux olympiques de 1912